
Molekulska formula -{C7H6O5}- se može odnositi na:
 Galna kiselina
 Floroglucinolna kiselina